Carl (Heinrich Carsten) Reinecke (1824, Altona – 1910, Leipzig),  compositeur allemand,
 Emil Reinecke (1933-2011), coureur cycliste allemand,
 Hans-Peter Reinecke (1941–2005), acteur allemand,
 Hermann Reinecke (1888-1973), General der Infanterie allemand,
 Julius Reinecke (1830-1914), homme politique prussien,
 Paul Reinecke (1872, Charlottenburg – 1958, Herrsching), préhistorien et archéologue allemand,
 Steffen Reinecke, membre du groupe allemand de musique techno hardcore et gabber Gabba Front Berlin.

Patronyme allemand